Писково — название населённых пунктов:

Россия 
 Писково — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Писково — село в Мещовском районе Калужской области.
 Писково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Писково — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Писково — деревня в Калининском районе Тверской области.